Конкурс песни Евровидение 1993 — 38-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 15 мая 1993 года в посёлке Милстрит (Ирландия), самом маленьком населённом пункте, принимавшим конкурс.

Конкурсу предшествовал отборочный тур с участием семи стран, который не считается официальной частью Евровидения (в отличие от полуфиналов, которые проводятся с 2004 года). Хозяйкой отборочного этапа стала столица Словении — Любляна.

Победителем конкурса вновь стала Ирландия. Пятую победу Республике принесла Нив Кавана с песней «In Your Eyes» («В твоих глазах»). Это был также пятый случай, в котором победителем стала страна, принимавшая конкурс.

Место проведения 

Милстрит (; ) — посёлок в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер). С населением меньше 1,5 тысячи человек является самым маленьким населённым пунктом, принявшим конкурс «Евровидение».

Конкурс прошёл в комплексе «Грин-Гленс-Арена», построенной специально для Евровидения на месте пастбища. Идея провести конкурс именно в Милстрите принадлежала местному бизнесмену Ноэлу Даггану, который предоставил ирландскому вещателю место для проведения бесплатно. Сцена комплекса была самой большой на тот момент, с площадью в 232 квадратных метра, её освещали 6,000 световых полос.

Формат 
После распада Советского Союза и Югославии и упразднения Организации Варшавского договора количество стран, желающих принять участие в конкурсе возросло. Европейский вещательный союз принял решение расширить конкурс до 25 участников, а также ввести правила повышения и выбывания, следуя которым страны, занявшие последние семь мест вынуждены пропустить следующий конкурс, уступив семи другим странам право в нём участвовать.

Конкурсу 1993 года также предшествовал отборочный этап в столице Словении, Любляне, который назывался «Kvalifikacija za Millstreet» (Предварительный отбор для Милстрита). В конкурсе участвовали семь стран, на Евровидение в Милстрит попали три первых места:

Участвующие страны 

Победителями отборочного конкурса в Любляне стали три бывшие югославские республики: Словения, Босния и Герцеговина и Хорватия. Все они уже выступали на Евровидении в качестве представителей Югославии, а Хорватия выиграла конкурс в 1989 году, и провела его в 1990-м. В 1993 году эти три страны впервые выступили в качестве независимых республик. Непрошедшие отбор Эстония, Словакия, Венгрия и Румыния дебютировали на Евровидении годом позже.

Конкурсы в Любляне и Милстрите проходили на фоне войны в Югославии. Особо сложно пришлось исполнителям из Боснии и Герцеговины, которые жили тогда в условиях блокады, без электричества и продовольствий, а чтобы полететь в Ирландию им пришлось бежать по аэродрому под обстрелом сербских снайперов. Их песня — «Вся боль света», отражала ситуацию в стране и призывала мир обратить внимание на конфликт. На самом конкурсе песня заняла лишь 16-е место, но заслужила овации от зрителей, а исполнители были признаны группой с самыми красивыми костюмами.

Бельгийская певица Барбара Декс запомнилась не своей песней (занявшей последнее место в конкурсе), а нелепым платьем, в котором выступала. В 1997 году поклонники конкурса учредили шуточную премию имени Декс, которую присуждают ежегодно за худший костюм.

Несмотря на правило, запрещающее петь на иностранных языках, две страны — Хорватия и Израиль, всё же исполнили свои песни частично на английском языке.

Вернувшиеся исполнители 
  — Томми Сейбах (1979, 1981)
  — Катри Хелена (1979)
  — Тони Вегас (1992)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Витторио Косма
  — без дирижёра
  — Норберт Даум
  — Марк Соррентино
  — Джордж Келлер
  — Харис Андреадис
  — Берт Кандрис
  — Джозеф Саммут
  — Йон Кьедль Сельесет
  — Кристиан Колоновиц
  — Арминду Невиш
  — Кристиан Краверо
  — Курт-Эрик Хольмквист
  — Ноэл Килехан
  — Франсис Гойя
  — Йоже Прившек
  — Олли Ахвенлахти
  — Ноэл Килехан
  — Найджел Райт
  — Гарри ван Хооф
  — Андрей Баша
  — Эдуардо Лейва
  — Йоргос Теофанус
  — Амир Фролих
  — Рольф Лёвланд

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Пеппи Францелин
  — Омер Ондер
  — Кармен Небель
  — Мишель Штокер
  — Бент Хениус
  — Фотини Яннулату
  — Ан Плугартс
  — Гудрун Скуладоуттир
  — Энди Ли
  — Маргарида Мерсиш ди Мелу
  — Оливье Мин
  — Йёста Хансон
  — Эйлин Данн
  — ?
  — Миша Молк
  — Сольвейг Херлин
  — Деян Загорац
  — Колин Берри
  — Йоп ван Ос
  — Велимир Джуретич
  — Мария Анхелес Баланьяк
  — Анна Партелиду
  — Дани Руп
  — Сверре Кристоферсен
  — Кевин Дрейк

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1993 год в музыке